Иштеки — этноним, второе название башкир.
 Иштеки (деревня, Чувашия)